Sillsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Sillsjön, sjö i Karlskrona kommun,  (16,2 ha)
Södra Sillsjön, sjö i Karlskrona kommun,  (12,5 ha)
Sillsjön (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (52 ha)
Sillsjön (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn